Le nom Peselli, pour les porteurs du patronyme Pesello, a été porté par les personnalités italiennes suivantes :
 Giuliano d'Arrigho dit  Giuliano Pesello (1367-1446), peintre florentin.
 Francesco Peselli ou Francesco di Stefano Pesellino dit Pesellino  (1422-1457) son petit-fils,  le fils de Stefano di Francesco mort à ses cinq ans.

Anecdote
Giorgio Vasari, dans Le Vite, semble avoir combiné les éléments des vies des deux peintres Giuliano Pesello et  Stefano di Francesco sous le nom de Francesco di Pesello, alors qu'aujourd'hui ces deux peintres sont clairement différenciés.

Peintre italien du XVe siècle
Peintre cité par Vasari dans Le Vite
Famille d'artistes italiens
Patronyme italien